Zaja ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Zaja (* 25. Juni 1991 in Sigmaringen), deutsche Tennisspielerin.
 Markus Emanuel Zaja (* 24. Januar 1964 in Lüneburg), deutscher Musiker